Wöber ist der Familienname folgender Personen:
 Anton von Wöber (1775–1852), österreichischer Feldzeugmeister
 Jakob Wöber (1871–1952), deutscher Jurist
 Karl Wöber (* 1964), österreichischer Gründungsrektor der Modul University Vienna
 Maximilian Wöber (* 1998),  österreichischer Fußballspieler
 Rudolf Wöber (1911–1982), österreichischer Langstreckenläufer
 Stefan Wöber (* 1964),  deutscher Fußballspieler